Hospital Reina Sofía puede referirse a:

Lugares 
En España
 Hospital Reina Sofía, en la ciudad de Córdoba.
 Hospital Reina Sofía, en la ciudad de Murcia.